Cele mai aglomerate aeroporturi după traficul de călători sunt măsurate după totalul pasagerilor (datele fiind oferite de Consiliul Internațional al Aeroporturilor.
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport a fost cel mai aglomerat aeroport din lume în fiecare an, începând cu 2000, cu toate că aeroporturile din Londra sunt cele mai aglomerate dacă sunt considerate unul singur.
Din motive de coerență, cifrele anuale furnizate de Consiliul Internațional al Aeroporturilor sunt întotdeauna utilizate în prezentarea finală, chiar și în cazul în care cifrele furnizate de operatorii aeroportuari sau alte autorități diferă.

Vezi și 
 Cele mai aglomerate aeroporturi din Europa după traficul de călători

Legături externe 
  European Airport Traffic Trends (anna.aero)
  American Airport Traffic Trends (anna.aero)
  Rest of the World Airport Traffic Trends (anna.aero)

Aeroporturi